Goldwin est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme 
 Mike Godwin (né en 1956), avocat et auteur américain
  (1922-2010), spécialiste en sciences politiques américain
  (c. 1682-1747), vicaire et professeur anglais

Prénom 
 Goldwin Smith (1823-1910), historien et journaliste britannique
 Goldwin Corlett Elgie (1896-1975), avocat et homme politique canadien
 William Goldwin Carrington Howland (1915-1994), avocat et juge canadien

Voir aussi 
  (1869-1956), portraitiste britannique
 Loi de Godwin, règle empirique mêlant discussion internet et comparaissons aux Nazis
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom